Riedwiesengraben ist ein Gewässername:

 Riedwiesengraben (Binsenbach), rechter Zufluss des Desenbachs (zum Marbach) gegenüber von Rechberghausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Donau), linker Altarm der Donau bei Bechingen, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, im Naturschutzgebiet Flußlandschaft Donauwiesen
 Riedwiesengraben (Gospoldshofer Bach), rechter Zufluss des Gospoldshofer Bachs (zur Wurzacher Ach) gegenüber Eckhalden, Stadtteil Gospoldshofen, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Mostelgraben), linker Zufluss des Mostelgrabens (zur Kötach) bei Oberbaldingen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Irslenbach, Stadt Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Scherzach), linker Zufluss der Scherzach nach Ritteln, Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Schmiech), linker Zufluss der Schmiech bei Hütten, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Riedwiesengraben (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm bei Harle, Gemeinde Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Riedwiesengraben (Steina), rechter Zufluss der Steina bei Löhningen, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldhut, Baden-Württemberg 
 Riedwiesengraben (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz vor der Schleifmühle von Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Riedwiesenbach